Беньямин Тахирович (; родился 3 марта 2003) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Рома».

Клубная карьера 
Тахирович начал карьеру в шведском клубе «Васалунд». В дебютном сезоне он сыграл 26 матчей и вместе с командой получил путёвку в Суперэттан.

В 2021 году он присоединился к молодёжной команде итальянского клуба «Рома». 13 ноября 2022 года дебютировал за основную команду клуба в матче Серии А против «Торино».

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК «Рома»